M106 peut désigner :
 Groupe de M106, un groupe de galaxies ;
 M106, une galaxie spirale intermédiaire.